Общее () — село,
Вольнянский сельский совет,
Ореховский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323981003. Население по переписи 2001 года составляло 273 человека.

Географическое положение 
Село Общее находится на расстоянии в 1 км от села Вольнянка и в 1,5 км от села Мировка (Новониколаевский район).
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1920 год — дата основания.

Примечания